James Childs Gould (1882–1944) – brytyjski polityk, deputowany z Cardiff
 James Gould (1914–1997) – nowozelandzki wioślarz
 James C. Gould (ur. 1945) – amerykański duchowny rzymskokatolicki